Сидоре́нко — украинская фамилия; также топоним.

Фамилия

А 
 
 Сидоренко, Алексей Анатольевич (род. 1975) — российский самбист и дзюдоист, преступник.
 Сидоренко, Алла Александровна (род. 1995) — российская гимнастка.
 Сидоренко, Анатолий Кириллович (1908—1983) — советский учёный, горный инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 Сидоренко, Андрей Михайлович (род. 1959) — советский хоккеист, российский тренер.

Б

В 
 Сидоренко, Валентин Константинович (род. 1995) — российский фотограф, режиссёр, художник.
 Сидоренко, Валериан Александрович (1932—2012) — директор Киевского радиотелепередающего центра.
 
 
 Сидоренко, Вениамин Георгиевич (род. 1938) — художник и скульптор.
 
 
 
 Сидоренко, Владислав Викторович (род. 1961) — российский математик.

Г—Ю 
 Сидоренко, Галина Александровна (1926—2015) — советский и российский учёный-геолог, кристаллохимик и минералог.
 Сидоренко, Геннадий Иванович (1926—1999) — советский учёный-гигиенист.
 
 Сидоренко, Григорий Семёнович (1912—1966) — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Дарья Антоновна (1913—1996) — украинская вышивальщица.
 Сидоренко, Денис Борисович (род. 1989) — украинский футболист.
 
 
 Сидоренко, Егор Егорович (1920 — после 1951) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 
 
 
 Сидоренко, Константин Павлович (род. 1951) — советский и российский филолог.
 
 Сидоренко, Лена Николаевна (1925—2006) — советская и российская учёная-медик.
 Сидоренко, Марк Лукьянович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Михаил Фёдорович (1902—1989) — украинский советский садовод.
 
 Сидоренко, Оксана Юрьевна (род. 1987) — российская танцовщица, актриса.
 Сидоренко, Олег Николаевич (род. 1978) — российский футболист.
 Сидоренко, Павел Валерьевич (род. 1987) — киргизский футболист, тренер.
 Сидоренко, Пётр Иванович (1907—1985) — генерал-лейтенант артиллерии, Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Револьд Аронович (1925—2022) — советский инженер-металлург.
 Сидоренко, Ростислав Иванович (1920—1988) — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Семён Артёмович (1914—1990) — Герой Советского Союза.
 
 Сидоренко, Степан Иванович (1858 — после 1917) — член III Государственной Думы.
 
 Сидоренко, Фёдор Тимофеевич (1903—1962) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Сидоренко — село в Петропавловском районе Днепропетровской области Украины.
 Проспект Сидоренко — проспект города Апатиты.

См. также